Леарх (; , Le'archos, Learches) е гръцко име, произлизащо от йонийски: λεώς leos = атически: λαός laos (народ) или от λέων leon (лъв) и ἄρχων archon (водач), или вожд на народ или Лъв.

Известни с това име 
 Леарх, в митологията син на Атамант и Ино
 Леарх (Киренайка), брат на цар Аркесилай II, средата на 6 век пр.н.е.
 Леарх (Атина), при Тукидид 2,67, син на някой Калимах, 4 век пр.н.е.
 Леарх (художник) или Клеарх, според Павзаний 3 (Лакония), 17,6, художник от Региум, 6 век пр.н.е.